Die Abkürzung vlat. steht für
 Vulgärlatein

Die Abkürzung VLAT steht für
 Vladivostok Time, siehe UTC+10

Siehe auch:
 Vlad
 Flat

Abkürzung